ZZE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Belgien: Testfahrzeuge (Pkw und Lkw)

Zze steht für:
 einen Buchstaben des paschtunischen Alphabets

Abkürzung